Эффекти́вность узлá — остаточная прочность верёвки, каната, троса в узле от номинальной прочности, выраженная в процентах.
В зависимости от узла, прочность верёвки обычно ослабевает на 40—50 %.

Механика узлов 
Силы, действующие на верёвку внутри узла, не распределяются равномерно по всему её поперечному сечению. Часть нитей, находящихся на внешней стороне дуги, натягивается довольно сильно. В зоне перегиба возникают и поперечные усилия, которые суммируются с продольными и дополнительно нагружают нити верёвки. Чем сильнее она изогнута, тем в большей степени уменьшается её прочность.

Практика показывает, что узловые соединения сильно ослабляют соединяемые веревки; в среднем прочность обычного узла не превышает половины прочности самой ве­ревки, поэтому приходится удваивать толщину каната только из-за ослабления его концов узловыми соединениями.

Прочность узла зависит от материала троса, способа плетения, диаметра, нагрузки, направления нагрузки, вида узла, влажности, воздействия ультрафиолета, человека (один и тот же узел, завязанный разными людьми отличаются):
 Узлы на мокром тросе из нейлона — менее прочны приблизительно на 20 %
 
 
 
 Верёвки из синтетических материалов — более скользкие, чем верёвки из натуральных растительных волокон, поэтому многие старые узлы становятся не надёжными
 Верёвки из разных материалов (кожа, растительные волокна, синтетика) «держат» узел по-разному, на одних он «стягивается», на других держится прочно
 Влажная капроновая верёвка теряет до 20 % прочности, каждый сплесень снижает прочность верёвки на 16—18 %, а узел — на 40—50 %
 Каждый сплесень уменьшает крепость на одну шестую, каждый узел на 40—50 %

Таблицы прочности 
Статическая прочность верёвки с узлом по сравнению с практической прочностью верёвки.

Следующая таблица составлена Немецким альпийским союзом в 1999 и протестирована на динамику 10,5 мм альпинисткой верёвкой и 11 мм верёвкой Everdry на статику.

Следующая таблица получена на основе многочисленных испытаний новых тросов диаметром 4—6 мм. Для тросов большего диаметра или частично изношенных возможны некоторые поправки указанных данных. Приведённые величины для таких следует считать условными. Большинство испытании проводили на тросах диаметром 6 мм. Исключение — тросы-плетёнки, их диаметр (кроме марок, отмеченных значком *) составлял 14 мм.

В столбцах А приведены значения отношения (среднее значение разрывной прочности узла/нормативная разрывная прочность троса) * 100.

В столбцах Б (среднее значение разрывной прочности узла / действительная разрывная прочность троса) * 100.

Ссылки

Примечания